Гонолулу:

 Гонолулу — город на острове Оаху Гавайского архипелага, столица штата Гавайи, административный центр округа Гонолулу.
 Гонолулу — коммерческий и военный аэропорт, расположенный у города Гонолулу (штат Гавайи), США.
 Гонолулу — округ в штате Гавайи, США.